Хешмаш () — комуна в Румунії, у повіті Арад.
 Хешмаш () — село в Румунії, у повіті Арад. Адміністративний центр комуни Хешмаш.
 Хешмаш () — село в Румунії, у повіті Селаж. Входить до складу комуни Шимішна.